«High Hopes» () — песня английской рок-группы Pink Floyd, последний трек на альбоме 1994 года The Division Bell. Композиция была выпущена в формате сингла 10 октября 1994 года.

О песне 
Автор музыки композиции — Дэвид Гилмор, текст написан Дэвидом Гилмором и его супругой Полли Сэмсон.

В последнем куплете «High Hopes», включающем строки «The endless river / Forever and ever», упоминается фраза из песни «See Emily Play» со второго сингла группы 1967 года («Float on a river / Forever and ever»), эти строки стали вдохновением для названия последнего студийного альбома Pink Floyd The Endless River, изданного в 2014 году.

Композиции, вошедшие на сингл 
 CD сингл
 «High Hopes» — 7:57
 «Marooned» — 5:31

 CD макси
 «High Hopes» (radio edit) — 5:16
 «Keep Talking» (radio edit) — 4:55
 «One of These Days» (live) — 6:57

Участники записи 
 Дэвид Гилмор — вокал, электрогитара, бас-гитара, клавишные.
 Ричард Райт — клавишные.
 Ник Мэйсон — ударные.
 Джон Карин — пианино.
 Майкл Кеймен — оркестровка.
 Эдвард Шермур — оркестровка.

Чарты

Примечания 

Композиции прогрессивного рока
Песни Великобритании
Песни на английском языке
Синглы EMI Records
Синглы Columbia Records